Baxant ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Baxant (* 1948), tschechischer römisch-katholischer Theologe und Bischof von Leitmeritz (Litomĕrice)
 Petr Baxant (* 1977), österreichischer Politiker (SPÖ)